Ха́йни Ва́льтер (иногда в русскоязычных источниках упоминается на английский манер как Уолтер) (, 28 июля 1927 — 12 мая 2009) — швейцарский автогонщик. Он принял участие в одном Гран-при чемпионата Формула-1, 5 августа 1962 года. Финишировал четырнадцатым, очков не заработал. Принимал участие в гонках, не входивших в зачёт чемпионата.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
| 
! Ecurie Filipinetti
! Porsche 718
! Porsche 547/3  1,5 B4
!

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Швейцарии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 из Швейцарии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Porsche
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты Targa Florio